Kosmos refererer generelt til et ordnet eller harmonisk system, og bliver anvendt som et synonym for universet, som understreger at universet er et ordnet system regeret af naturlove; denne brug stammer fra filosoffen Pythagoras i det 6. århundrede f.Kr.

Cosmos eller Kosmos har flere betydninger:

Astronomi 
 Kosmos (satellit) – en serie af sovjetiske/russiske satellitter
 Kosmos (raketfamilie) – en serie af sovjetiske/russiske raketter
 Cosmic Evolution Survey (COSMOS), a Hubble Space Telescope Treasury Project
 Cosmos 1 – et solsejlsprojekt

Virksomheder 
 A/S Kosmos – et norsk shipping-selskab
 Kosmos Airlines – et russisk flyselskab
 Kosmos (udgiver) – en udgiver af bøger, legetøj og spil
 Cosmos – rejsebus selskab

Computer 
 Cosmos (operativsystem)
 COSMOS (telekommunikation)
 COS/MOS – en familie af integrerede kredsløb
 CoSMoS – et genetisk modellerings forskningsprojekt
 COSMOS – en molekylær modelleringssoftwarepakke

Nonfiktion 
 Cosmos: A Personal Voyage – et 13 afsnits dokumentar fjernsynsserie præsenteret af Carl Sagan
 Cosmos (bog) – en bog af Carl Sagan baseret på dokumentarserien
 Cosmos (tidsskrift) – et australsk populærvidenskabeligt tidsskrift
 Kosmos (Humboldt) – en videnskabelig afhandling af Alexander von Humboldt
 Cosmos: A Journal of Emerging Issues – en årlig essaysamling udgivet af Cosmos Club
 The Kosmos Trilogy – en serie af filosofi bøger af Ken Wilber

Fiktionsanvendelser 
 Cosmos (film) – en tyrkisk film fra 2010
 COSMOS (Spriggan)
 Cosmos (transformers)
 KOS-MOS – Xenosaga karakter
 Kosmos (Marvel Comics)
 Kosmos (novelle) – af Witold Gombrowicz
 Sailor Cosmos – en Sailor Moon karakter
 Ultraman Cosmos – en japansk TV-serie

Musik 
 k.o.s.m.o.s – et psykedelisk tranceprojekt af Nelson Santos
 Cosmos (band) – et lettisk a capella-band
 Cosmos (Buck-Tick-album)
 Cosmos (The Send-album)
 Cosmos (McCoy Tyner-album)
 K.O.S.M.O.S – et album af Valensia
 Kosmos (Isao Tomita-album) – et album af Isao Tomita
 Cosmos – en japansk jazzfusionsgruppe bestående af Keiko Doi
 Cosmos – en japansk musikduo bestående af Sachiko M og Ami Yoshida
 Cosmos – en house (musikgenre) projekt af DJ Tom Middleton

Steder 
 Cosmos, Minnesota – i USA
 Kosmos, North West – i Sydafrika

Sport 
 New York Cosmos – en fodboldklub i New York City
 Jomo Cosmos – en sydafrikansk fodboldklub i Johannesburg
 OR Tambo Cosmos – en sydafrikansk fodboldklub i Mthatha
 S.S. Cosmos – en sanmarinesisk fodboldklub

Botanisk 
 Kosmos (Cosmos) – planteslægt

Se også 
 Johanneslogen Kosmos